Во́лковский проспект — проспект во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Меридиональная магистраль в исторических районах Волково и Волково поле. Проходит от Мгинской улицы до улицы Салова. Севернее Мгинской улицы переходит в набережную реки Волковки. Фактически состоит из двух отдельных участков, прерываемых Бухарестской улицей.

История 
Проспект получил название в 1896 году по Волковой деревне.

Участок между улицей Салова и Южным шоссе был упразднён в 1960-х годах при застройке северной части Купчина.

Участок между Касимовской и Прогонной улицами был утрачен в 1970-х годах при строительстве железнодорожного путепровода над Бухарестской улицей.

Пересечения 
С севера на юг (по увеличению нумерации домов) Волковский проспект пересекают следующие улицы:
 Первый участок
 Мгинская улица — примыкание с переходом Волковского проспекта в набережную реки Волковки;
 улица Салова — примыкание;
 Средняя улица — примыкание;
 Касимовская улица — примыкание;
 Касимовская и Бухарестская улицы — примыкание Волковского проспекта к их стыку;
 Второй участок:
 Бухарестская и Прогонная улицы — примыкание;
 Стрельбищенская улица — примыкание;
 Козловский переулок — примыкание;
 улица Салова — Волковский проспект примыкает к ней.

Транспорт 
Ближайшие к Волковскому проспекту станции метро — «Волковская» (около 150 м по прямой от стыка Касимовской и Бухарестской улиц) и «Бухарестская» (около 700 м по прямой от примыкания Козловского переулка) 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии.

По начальному участку Волковского проспекта проходят автобусные маршруты № 36, 74, 91 и 117.

На расстоянии около 350 м от примыкания Касимовской улицы к Волковскому проспекту находится грузовая железнодорожная станция Волковская.

Общественно значимые объекты 

 Волковское кладбище (между Мгинской и Касимовской улицами, за рекой Волковкой);
 Профессиональный лицей связи № 87 — дом 4; 
 детский сад № 8 — дом 20, литера А;
 дисконт-центр «Радиус» — дом 32;
 медицинский колледж (у примыкания Стрельбищенской улицы) — дом 106;
 подстанция скорой помощи № 17 — дом 108;
 центр госсанэпидемнадзора — дом 77;
 магометанское кладбище (напротив примыкания Козловского переулка);
 Ново-Волковское кладбище (между домом 146 и улицей Салова) — улица Салова, дом 80;
 детский сад № 70 — дом 134;
 торгово-развлекательный центр «Рио» (напротив примыкания к улице Салова) — улица Фучика, дом 2.

Перспективы развития 
Существует возможность соединения Волковского проспекта с Будапештской улицей.

См. также 
 Расстанный переулок — во второй четверти XIX века носил название Волковский проспект

Примечания

Литература

Ссылки 
 Волковский проспект в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 
 Волковский проспект на сайте «Купчино. Исторический район»